Something Just Like This ― песня американского поп-дуэта The Chainsmokers и британской рок-группы Coldplay. Песня был выпущена 22 февраля 2017 года в качестве второго сингла с дебютного альбома The Chainsmokers Memories...Do Not Open, и в качестве ведущего сингла с тринадцатого мини-альбома Coldplay Kaleidoscope.

Песня была номинирована на Грэмми за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой.

История 
В сентябре 2016 года The Chainsmokers опубликовали три коротких отрывка с предстоящей песни с вокалом Криса Мартина (фронтмен Coldplay). 22 февраля 2017 года Spotify разместил рекламный баннер в верхней части домашней страницы сайта с кнопкой «послушать сейчас».

22 февраля 2017 года состоялась премьера Something Just Like This на сцене Brit Awards на арене O2 в Лондоне, Великобритания. Затем песня была исполнена на музыкальной премии iHeartRadio 2017 года в Инглвуде, Калифорния, 5 марта 2017 года, на одном из концертов тура A Head Full of Dreams, а также на благотворительном концерте One Love Manchester в честь жертв взрыва в Манчестере.

Музыкальное видео 
22 февраля 2017 года на YouTube-канале Chainsmokers Vevo также было выпущено официально музыкальное видео. По данным на январь 2022 видео набрало более 2 миллиардов просмотров и входит в число 70 самых просматриваемых видео на YouTube. Режиссёром видео стал Джеймс Звадло.

Композиция 
Песня написана в тональности си минор и имеет темп 103,156 ударов в минуту. Он следует последовательности аккордов G(add9)―Asus―Bm―Asus, вокал охватывает две октавы, от G2 до G4.

Коммерческий успех 
Something Just Like This дебютировала на позиции 56 в Billboard Hot 100, но на второй неделе песня попала на пятое место, став третьей записью Chainsmokers в пятёрке лучших после Don’t Let Me Down и Closer. Песня также вошла в пятёрку лучших песен Coldplay. Кроме того, она стала пятой записью Chainsmokers и четвёртой записью Coldplay в топ-10 Billboard Hot 100. Затем песня достигла третьего места в Billboard Hot 100. Отметка в один миллион продаж была достигнута в июле 2017 года. Сингл вошёл в топ самых продаваемых песен 2017 года в США. В 2017 было продано в общей сложности 1 348 000 копий и 4 000 000 единиц, включая стриминг.

В Великобритании Something Just Like This дебютировала на позиции 30 24 февраля 2017 года, но достигла второй позиции на следующей неделе, уступив Shape of You Эда Ширана. Сингл провёл девять недель подряд в топ-10. Это была девятая по популярности песня 2017 года в Великобритании.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Чарты на конец десятилетия

Чарты за всё время

Примечания 

Песни 2017 года
Синглы 2017 года
Синглы The Chainsmokers
Синглы Columbia Records